«ХР1» (hr1) — 1-я программа Гессенского радио.

История 
В 1924 году на средних волнах была запущена частная радиостанция Südwestdeutsche Rundfunkdienst, в 1925 году контрольный пакет акций был национализирован, в 1932 году полностью национализирована, в 1933 году была переименована в Südwestdeutsche Rundfunk, в 1934 году была включена в состав государственной радиокомпании Reichsrundfunk и переименована в Reichssender Frankfurt, в 1940-1941 гг. стала региональным блоком радиостанции Reichsprogramm. В 1945 году прекратила вещание.

1 июня 1945 Военная администрация американской зоны оккупации Германии на средних волнах запустила радиостанцию Radio Frankfurt. Студия радиовещания располагалась в Бад-Наухайме. 2 сентября 1948 был принят закон «О Гессенском радиовещании», который предоставил земле Гессен относительную независимость в сфере радиовещания. 29 января 1949 официально Радио Франкфурт перешло из распоряжения американской администрации в распоряжение немцев по указу военного губернатора генерала Люциуса Д. Клэя. В 1980-е годы официальным названием радиостанции было «Erstes Program» (). Сокращение hr1 появилось только в середине 1980-х годов и было официально принято 6 октября 1986 после того, как появилась радиостанция hr4 (в то же время свои наименования получили радиостанции hr2 и hr3).

Программа 
Вещание радиостанции hr1 ведётся с 5:00 и до полуночи (по выходным с 6:00). Ниже приводится программа передач на май 2013 (оригинальные названия программ).

Критика 
Летом 2004 года радиостанция, которая была главной информационной радиостанцией Гессена, сменила свою концепцию для радиослушателей в возрасте от 40 до 60 лет (стали исполняться песни, популярные ориентировочно с 1965 по 1985 годы). Это вызвало массовое недовольство радиослушателей, и к 2005 году hr1 потеряла около четверти своей аудитории.

В 2009 году прекратила свои выпуски информационная программа «Der Tag» (), что вызвало ещё один поток недовольства и возмущения. В итоге руководство Гессенского радио вынуждено было вернуть программу на радиостанцию hr2 в июле 2009 года, а также начать её трансляции ежедневно в 23:05 на hr-info, но и это вызвало недовольство радиослушателей, поскольку рейтинг политических программ на этих радиостанциях был невысоким.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Гессенское радиовещание
Радиостанции, по которым вещают учреждения общественного права Германии
Радиостанции Франкфурта-на-Майне
Радиостанции на немецком языке